az érintő fogalma általában
 a kör érintője
 Érintő a Bolyai János Matematikai Társulat online matematikai folyóirata